Le tournoi de tennis de Buenos Aires est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1978 se dispute du  au .

Caroline Stoll remporte le simple dames. En finale, elle bat Emilse Raponi, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Françoise Dürr et Valerie Ziegenfuss.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Buenos Aires
 Saison 1978 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1978
Buenos Aires
Sport en Argentine en 1978
Tennis en octobre 1978
Sport en novembre 1978